Capdepuy est un patronyme porté notamment par :

 Georges Capdepuy (1946-2015), joueur français de rugby à XV ;
 Vincent Capdepuy (1977-), géohistorien et cartographe.

Homonymie de patronyme